Climent puede hacer referencia a las siguientes personas:

Josep Climent i Avinent, obispo español
Tito Climent, actor argentino
Luis Climent, piloto español
Joaquín Climent, actor español
Eliseu Climent, promotor cultural español
Fernando Climent Huerta, remero y dirigente deportivo español
Vicente Climent, actor español radicado en Argentina.
Vicente Climent Navarro, pintor español
Francesc Climent Sapera, arzobispo español